Piraporense – abitanti di Pirapora do Bom Jesus
Piraporense – abitanti di Pirapora